La 7 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  allemande pendant la Première Guerre mondiale ;
  allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
  armée austro-hongroise ;
  américaine ; 
  française, pendant les Première et Seconde Guerres mondiales ;
 7 armée italienne, pendant les Première et Seconde Guerres mondiales ;
  régionale du Japon ;
  ottomane, active à la fin du  et au début du  ;
  russe pendant la Première Guerre mondiale ;
  soviétique pendant la Grande Guerre patriotique ;
  de la Garde soviétique ;
  blindée soviétique.